Bundestagswahlkreis 71 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Anhalt (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Dessau – Wittenberg (2009)
 Bundestagswahlkreis Anhalt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Solingen – Remscheid (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Solingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Oberbergischer Kreis (1949 bis 1961)